Старица — многозначное слово.

 Ста́рица — участок старого русла реки.
 Старица — пожилая монахиня, см. Старчество.

Топонимы

Белоруссия 
 Старица — упразднённый хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Старица — упразднённая деревня в Поставском районе Витебской области.
 Старица — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Старица — агрогородок в Копыльском районе Минской области.
 Старица — упразднённая деревня в Солигорском районе Минской области.
 Старица — заказник республиканского значения.

Россия 
 Ста́рица — город в Старицком районе Тверской области, административный центр района.
 Старица — населённый пункт типа «станция» в Старицком районе Тверской области.
 Старица — село в Черноярском районе Астраханской области.
 Старица — село в Свечинском районе Кировской области.
 Старица — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Старица — село Оренбургского района Оренбургской области.
 Стари́ца — село Парабельского района Томской области.
 Старица — железнодорожная станция в Тверской области

Украина 
 Старица — село, Волчанский район Харьковской области
 Старица — село, Великоалександровский район Херсонской области

Гидронимы 
 Старица — озеро в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Старица — озеро в Касимовском районе Рязанской области.
 Старица — озеро в Рыбновском районе Рязанской области.
 Старица — озеро в Рязанском районе Рязанской области.
 Старица — озеро в Сасовском районе Рязанской области.
 Старица — озеро в Шиловском районе Рязанской области.
 Старица (приток Васюгана) — река в Томской области.
 Старица (приток Волги) — река в Тверской области.
 Старица (приток Марёвки) — река в Новгородской области.
 Старица (приток Матросовки) — река в Калининградской области.
 Старица (приток Оби) — река в Новосибирской области.
 Старица (протока Оби) — водоток в Томской области и Ханты-Мансийском АО.
  — река в Харьковской области (Украина).

См. также 
 Старица (альманах) — альманах писателей Южного Урала (г. Челябинск).
 Старица Чулок
 Старицы
 Старая Старица — озеро.